Racoon Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

Flüsse:
 Raccoon Creek (Beech Fork) in Cleburne County und Stone County, Arkansas 
 Raccoon Creek (McCloud River) im Siskiyou County, Kalifornien 
 Raccoon Creek (Abercorn Creek) im Effingham County, Georgia 
 Raccoon Creek (Etowah River) in Bartow County und Paulding County, Georgia 
 Raccoon Creek (Flint River) im Mitchell County, Georgia 
 Raccoon Creek (Chattooga River) im Chattooga County, Georgia 
 Raccoon Creek (Elm River) in Clay County und Wayne County, Illinois 
 Raccoon Creek (Wabash River) in  Lawrence County und Wabash County, Illinois 
 Raccoon Creek (Crooked Creek) in Marion County und Jefferson County, Illinois 
 Raccoon Creek (Hurricane Creek) im Fayette County, Illinois 
 Raccoon Creek (Wabash River) in Clark County und Crawford County, Illinois 
 Raccoon Creek (Sugar River) in Winnebago County, Illinois und Rock County, Wisconsin 
 Raccoon Creek (Laughery Creek) in Ripley County, Owen County und Monroe County, Indiana 
 Raccoon Creek (Big Raccoon Creek) im Boone County, Indiana 
 Raccoon Creek (Maquoketa River) im Jackson County, Iowa 
 Raccoon Creek (Lick Creek) im Magoffin County, Kentucky 
 Raccoon Creek (Johns Creek) im Pike County, Kentucky 
 Raccoon Creek (Little Sandy River) im Greenup County, Kentucky 
 Raccoon Creek (Bracken Creek) in Bracken County und Mason County, Kentucky 
 Raccoon Creek (North Fork Kentucky River) im Perry County, Kentucky 
 Raccoon Creek (Cutshin Creek) im Leslie County, Kentucky 
 Raccoon Creek (South Fork Rockcastle River) im Laurel County, Kentucky 
 Raccoon Creek (Horse Lick Creek) im Jackson County, Kentucky 
 Raccoon Creek (Choptank River) im Talbot County, Maryland 
 Raccoon Creek (Blackwater River) im Dorchester County, Maryland 
 Raccoon Creek (Sugar Creek) in Grundy County und Daviess County, Missouri 
 Raccoon Creek (Delaware River) im Gloucester County, New Jersey 
 Raccoon Creek (Atlantischer Ozean) im Pamlico County, North Carolina 
 Raccoon Creek (Gale Creek) im Pamlico County, North Carolina 
 Raccoon Creek (Juniper Bay) im Hyde County, North Carolina 
 Raccoon Creek (Snow Creek) im Stokes County, North Carolina 
 Raccoon Creek (Pocket Creek) im Lee County, North Carolina 
 Raccoon Creek (South Prong River) im Pamlico County,    North Carolina 
 Raccoon Creek (Trent River) im Jones County, North Carolina 
 Raccoon Creek (North Toe River) im Mitchell County, North Carolina 
 Raccoon Creek (Richland Creek) im Haywood County, North Carolina 
 Raccoon Creek (Perquimans River) im Perquimans County, North Carolina 
 Raccoon Creek (South Fork Licking River) im Licking County, Ohio 
 Raccoon Creek (Sandusky Bay) in Sandusky County und Seneca County, Ohio 
 Raccoon Creek (Ohio River, Ohio) in Gallia County, Vinton County und Meigs County, Ohio 
 Raccoon Creek (Tomhicken Creek) in Schuylkill County und Luzerne County, Pennsylvania 
 Raccoon Creek (Lake Erie) im Erie County, Pennsylvania 
 Raccoon Creek (Rocky Mountain Creek) im Franklin County, Pennsylvania 
 Raccoon Creek (Juniata River) im Perry County, Pennsylvania 
 Raccoon Creek (Ohio River, Pennsylvania) in Beaver County und Washington County, Pennsylvania 
 Raccoon Creek (Swatara Creek) im Lebanon County, Pennsylvania 
 Raccoon Creek (Bullrun Creek) im Union County, Tennessee 
 Raccoon Creek (Bee Creek) in  Bledsoe County und Cumberland County, Tennessee 
 Raccoon Creek (Clinch River) im Roane County, Tennessee 
 Raccoon Creek (Half Pone Creek) im Cheatham County, Tennessee 
 Raccoon Creek (Blackamore Creek) im Weakley County, Tennessee 
 Raccoon Creek (San Miguel Creek) in Atascosa County und Frio County, Texas 
 Raccoon Creek (Rivanna River) im Fluvanna County, Virginia 
 Raccoon Creek (Nottoway River) in Sussex County und Southampton County, Virginia 
 Raccoon Creek (Fishermans Inlet) im Northampton County, Virginia 
 Raccoon Creek (Stillman Creek) im Lewis County, Washington 
 Raccoon Creek (Pocatalico River) im Kanawha County, West Virginia 
 Raccoon Creek (Gnatty Creek) in Harrison County und Barbour County, West Virginia 
 Raccoon Creek (Beech Fork) in Wayne County und Cabell County, West Virginia 
 Raccoon Creek (Three Forks Creek) in Taylor County und Preston County, West Virginian 
 Raccoon Creek (Teter Creek) im Barbour County, West Virginia 
 Raccoon Creek (Timber Creek) im Campbell County, Wyoming 
 Big Raccoon Creek im Boone County, Indiana 

Brackwasser:
 Raccoon Creek (Cape Romain) im Charleston County, South Carolina